Алекса́ндр Петро́вич Рудако́в (а, пос. Пологи Екатеринославской губ. (ныне город Запорожской обл. Украины) — 10 июля 1966 года, Москва) — советский партийный деятель.
Член партии с 1931 г., член ЦК КП Украины (1952—1956), член ЦК КПСС с 1962 г. (кандидат с 1956 г.), секретарь ЦК с 23.11.62 г.

Биография 
Родился в крестьянской семье в посёлке Пологи Александровского уезда Екатеринославской губернии (ныне город в составе в Запорожской области Украины). Русский.

С 1927 года работал шахтёром в Донбассе. Окончил Ленинградский горный институт (1937). С 1936 года на комсомольской работе в Украинской ССР, затем в 1938—1942 гг. в аппарате ЦК КП(б) Украины: инструктор, заместитель, заведующий Отделом угольной промышленности ЦК.

В 1941—1942 годах выполнял поручения (уполномоченный) Военного совета Юго-Западного фронта. В 1942—1944 годах работал в аппарате ЦК ВКП(б), затем в 1944—1954 гг. вновь в аппарате ЦК КП(б) Украины: заместитель секретаря ЦК, заведующий Отделом угольной промышленности ЦК, заведующий Отделом тяжёлой промышленности ЦК, заведующий Отделом партийных, профсоюзных и комсомольских органов ЦК.

С 1954 года заведующий отделом тяжёлой промышленности ЦК КПСС. В ноябре 1962 — июле 1966 года секретарь ЦК КПСС, отвечавший за промышленность. Депутат Верховного Совета СССР 6—7-го созывов.

Награждён 2 орденами Ленина.

Похоронен на Красной площади у Кремлёвской стены.

Примечания

Ссылки 
 Рудаков А. П. // Известия ЦК КПСС, 7 (306) июнь 1990.
 
 Рудаков А. П. // Справочник по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898—1991
 [az-libr.ru/index.htm?Persons&000/SNames/as144/3527cc1f]
 Абрамов Алексей. У Кремлёвской стены. — М.: Политиздат, 1988. ISBN 5-250-00071-1

Выпускники Санкт-Петербургского горного университета
Члены ЦК КП Украины
Секретари ЦК КПСС
Заведующие отделами ЦК КПСС
Депутаты Верховного Совета СССР 6-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 7-го созыва
Похороненные в некрополе у Кремлёвской стены
Делегаты XIX съезда КПСС
Делегаты XX съезда КПСС
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 2-го созыва
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 3-го созыва
Делегаты XXI съезда КПСС
Делегаты XXII съезда КПСС
Родившиеся в Александровском уезде (Екатеринославская губерния)
Делегаты XXIII съезда КПСС